Mission: Impossible — серия компьютерных игр, поставленных по одноимённым сериалам и фильмам:
 Mission: Impossible (игра, 1990) — компьютерная игра 1990 года, выпущенная фирмой Konami/Ultra Games для игровой приставки Nintendo Entertainment System, основанная на телесериале «Миссия невыполнима».
 Mission: Impossible (игра, 1998) (англ.) — компьютерная игра 1998 года, выпущенная на платформах Nintendo 64 и PlayStation (в 1999 году). Основная на фильме 1996 года.
 Mission: Impossible (игра, 2000) (англ.) — компьютерная игра 2000 года, выпущенная на платформе Game Boy Color.
 Mission: Impossible – Operation Surma (англ.) — компьютерная игра 2003 года, выпущенная на платформах Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube и Game Boy Advance.